Ellen Van Loy (Herentals, 16 september 1980) is een Belgische veldrijdster.

Naast haar carrière als veldrijdster is Van Loy werkzaam in een zorgcentrum.

Palmares

Veldrijden

Belgisch veldrijder